Анни Лакруа-Риз (, урождённая Риз, замужем Лакруа; род. 1947 года) — французский .

Заслуженный профессор современной истории в Университете Париж Дидро (01.09.2010).

Степень доктора гуманитарных наук (, Университет Париж I, 1981).

В 1985—1997 годах профессор современной истории в университете Тулузы II-Le Mirail.

С октября 1997 года профессор современной истории в Университете Париж Дидро.

За свои исследования в области украинского голодомора подвергалась преследованиям со стороны украинских националистов.

Член Полюса коммунистического возрождения Франции.

Взгляды 
 «Историк Лакруа-Риз упрекает западные страны в том, что они отказались заключить союз против Гитлера, который предлагала им Москва. Она считает, что именно поэтому предотвратить войну не удалось, поэтому в 1939 г. был заключен пакт о ненападении между СССР и Германией».

Примечания

Ссылки 
 CV

Историки фашизма
Коммунисты Франции